Лос Мачерос има више значења:

 Лос Мачерос (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Мачерос (Виља де Рејес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику